Entraigues kan syfta på:
 Entraigues, Isère
 Entraigues, Puy-de-Dôme